Éther peut désigner :
 Dans la mythologie grecque, Éther est une divinité primordiale.
 En chimie :
 les éthers sont une famille de composés organiques ;
 l'éther diéthylique (appelé parfois « éther » tout court), est une substance employée comme solvant ;
 l'éther de pétrole est la fraction la plus volatile du pétrole.
 En physique, l’éther était, jusqu'en 1905, considéré comme la substance qui remplissait l'espace, permettant diverses interactions entre les corps.
 En religion, Éther est le nom d'un personnage et d'un livre du Livre de Mormon.
 En paranormal, corps éthérique.
 Éther est une série de bande dessinée.
 Ether est une chanson de Nas (2001).
 Ether, cryptomonnaie du protocole informatique Ethereum.
 L'énergie à l'origine de la magie dans de nombreuses œuvres de fiction.